Jean Marie Endeng Zogo (1962. október 11. – 2019. december 21.) kameruni nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása:  börtönőr őrnagy.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1995-ben lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2004-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Kameruni labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1997-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2004-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Új-Zéland rendezte a 8., az 1999-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB asszisztensként foglalkoztatta.

1999-es U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB az (CAF) zónában több alkalommal asszisztensként alkalmazta.

Afrika Kupa 
Mali a 23., a 2002-es afrikai nemzetek kupája, Tunézia a 24., a 2004-es afrikai nemzetek kupája, valamint Egyiptom a 25., a 2006-os afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornát rendezte, ahol az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) JB partbíróként foglalkoztatta.

2002-es afrikai nemzetek kupája

Afrikai Nemzetek Kupája mérkőzés

2004-es afrikai nemzetek kupája

Afrikai Nemzetek Kupája mérkőzés

2006-os afrikai nemzetek kupája

Afrikai Nemzetek Kupája mérkőzés

Olimpia 
Görögország rendezte a XXVIII., a 2004. évi nyári olimpiai játékokat, ahol a FIFA JB Raphael Evehe Divine játékvezető asszisztenseként alkalmazta.

2004. évi nyári olimpiai játékok

Jegyzetek

Források 

Kameruni labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
2019-ben elhunyt személyek